SBKP est le code OACI pour :
 l'aéroport international de Viracopos/Campinas, à Campinas, au Brésil.

Codes OACI des aéroports